Mrtvica (rijeke), mrtvi rukavac rijeke, odvojen od glavnog toka, koji više ne teče
 Mrtvica (Lopare, BiH), naselje u općini Lopare
 Mrtvica (Kupreško polje), ponornica na Kupreškom polju
 Mrtvica (pritoka Morače), rijeka u Crnoj Gori